Никола́й Па́влович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Павлович (1922—1997) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Павлович (1923—2003) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Павлович — полный кавалер ордена Трудовой Славы (1985).